

Giorno 1 (16 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Lorenzo Musetti [17],  Borna Ćorić [21]
 Singolare femminile :  Marie Bouzková [25],  Amanda Anisimova [28]
 Programma della giornata

Giorno 2 (17 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Matteo Berrettini [13],  Miomir Kecmanović [26]
 Singolare femminile :  Martina Trevisan [21],  Kaia Kanepi [31]
 Programma della giornata

Giorno 3 (18 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Rafael Nadal [1],  Botic van de Zandschulp [32]
 Singolare femminile :  Dar'ja Kasatkina [8],  Beatriz Haddad Maia [14],  Petra Kvitová [15],  Zheng Qinwen [29],  Jil Teichmann [32]

 Programma della giornata

Giorno 4 (19 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Casper Ruud [2],  Taylor Fritz [8],  Alexander Zverev [12],  Pablo Carreño Busta [14],  Diego Schwartzman [23],  Alejandro Davidovich Fokina [30]
 Singolare femminile :  Ons Jabeur [2],  Veronika Kudermetova [9],  Anett Kontaveit [16],  Ljudmila Samsonova [18],  Irina-Camelia Begu [27]
 Doppio maschile :  Rafael Matos /  David Vega Hernández [13],  Nicolas Mahut /  Tim Pütz [17]
 Doppio femminile :  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko [5],  Alicja Rosolska /  Erin Routliffe [14]

 Programma della giornata

Giorno 5 (20 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Daniil Medvedev [7],  Cameron Norrie [11],  Frances Tiafoe [16],  Denis Shapovalov [20],  Francisco Cerúndolo [28]
 Singolare femminile :  Maria Sakkarī [6],  Madison Keys [10],  Danielle Collins [13]
 Doppio maschile :  Simone Bolelli /  Fabio Fognini [9],   Rohan Bopanna /  Matthew Ebden [10],   Jamie Murray /  Michael Venus [11]
 Doppio femminile :  Kirsten Flipkens /  Laura Siegemund [13]
 Doppio misto :  Jessica Pegula /  Austin Krajicek [2],  Alicja Rosolska /  Jean-Julien Rojer [7]

 Programma della giornata

Giorno 6 (21 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Daniel Evans [25],  Grigor Dimitrov [27]
 Singolare femminile :  Ekaterina Aleksandrova [19],  Elise Mertens [26]
 Doppio maschile :  Nikola Mektić /  Mate Pavić [4],  Ivan Dodig /  Austin Krajicek [5],  Lloyd Glasspool /  Harri Heliövaara [6],  Santiago González /  Édouard Roger-Vasselin [15]
 Doppio femminile :  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez [9],  Asia Muhammad /  Taylor Townsend [12]
 Doppio misto :  Ena Shibahara /  Wesley Koolhof [4]

 Programma della giornata

Giorno 7 (22 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Félix Auger-Aliassime [6],  Hubert Hurkacz [10],  Jannik Sinner [15],  Yoshihito Nishioka [31]
 Singolare femminile :  Iga Świątek [1],  Coco Gauff [7],  Barbora Krejčíková [20]
 Doppio femminile :  Beatriz Haddad Maia /  Zhang Shuai [7],  Sania Mirza /  Anna Danilina [8]
 Doppio misto :  Nikola Mektic /  Demi Schuurs [5],  Gabriela Dabrowski [8] /  Max Purcell [8]

 Programma della giornata

Giorno 8 (23 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Holger Rune [9],  Alex de Minaur [22],  Roberto Bautista Agut [24]
 Singolare femminile :  Caroline Garcia [4],  Belinda Bencic [12],  Zhang Shuai [23]
 Doppio maschile :  Rajeev Ram /  Joe Salisbury [2],  Juan Sebastian Cabal /  Robert Farah Maksoud [12],  Matwe Middelkoop /  Robin Haase [16]
 Doppio femminile :  Miyu Kato /  Aldila Sutjiadi [16]
 Doppio misto :  Marcelo Arevalo /  Giuliana Olmos [1]

 Programma della giornata

Giorno 9 (24 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Sebastian Korda [29]
 Singolare femminile :  Jessica Pegula [3],  Jeļena Ostapenko [17]
 Doppio maschile :  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer [3]
 Doppio femminile :  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos [3]

 Programma della giornata

Giorno 10 (25 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Andrej Rublëv [5]
 Singolare femminile :  Karolína Plíšková [30]
 Doppio maschile :  Wesley Koolhof /  Neal Skupski [1],  Andreas Mies /  John Peers [14]
 Doppio femminile :  Storm Hunter /  Elise Mertens [4],  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs [6],  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan [11]
 Doppio misto :  Desirae Krawczyk /  Neal Skupski [3]

 Programma della giornata

Giorno 11 (26 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile :  Viktoryja Azaranka [24]
 Doppio maschile :  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos [8]

 Programma della giornata

Giorno 12 (27 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Karen Chačanov [18]
 Doppio femminile :  Coco Gauff /  Jessica Pegula [2]

 Programma della giornata

Giorno 13 (28 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile :  Elena Rybakina [22]

 Programma della giornata

Giorno 14 (29 gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile :  Stefanos Tsitsipas [3]
 Doppio femminile :  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara [10]

 Programma della giornata

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2023